Siège de Laodicée peut désigner les sièges de Laodicée du Lycos suivants : 

 ,
 1119.